Роста има више значења:
 Роста (Ровиго)
 Роста (Торино)